Протоевангелие () — в лютеранской теологии: концепция, согласно которой Евангелие (как благая весть Бога человечеству), во-первых, не тождественно первым четырём книгам Нового Завета, а во-вторых, было даровано ещё Адаму. Библейским основанием для этой концепции является фрагмент книги Бытия, где Бог говорит о «семени жены», которое поразит змея в голову (). Одним из первых теологов на это обратил внимание Мартин Хемниц, не используя при этом сам термин «Протоевангелие»:

О «пра-Евангелии» в Ветхом Завете упоминает и Адольф фон Гарнак. В основе этой концепции лежит принципиальное и догматическое разделение Закона и Евангелия, но не формальное (Закон = Ветхий Завет, а Евангелие = Новый Завет), а содержательное, согласно которому Закон — это действие запретов, а Евангелие — это провозглашение милосердия. Само понятие «евангелие» как «благовестие» (; ) неоднократно встречается в Ветхом Завете (; ; ). Поскольку указание на приход Мессии содержатся ещё в Ветхом Завете, то там содержится и Евангелие. Эта концепция позволила некоторым лютеранским богословам утверждать существование Церкви не только до Христа, но и до Моисея. Например, Дж. Т. Мюллер (1934) утверждал, что «Церковь Христова значительно древнее Святого Писания». Сведенборг высказал гипотезу о существовании Древнейшей Церкви на территории Великой Татарии. В значительной мере такие гипотезы были обусловлены характером лютеранской (и протестантской в целом) экклезиологии, которая отвергала связь Церкви с апостольской преемственностью и утверждала наличие невидимой Церкви как «сообщества святых».

Примечания

Ссылки 
 The Protoevangelium
 Protoevangelium
 What is the protoevangelium?

Лютеранская теология
Ветхий Завет
Евангелия